Фред Сейберхаген — американський автор наукової фантастики і фентезі, найбільше відомий за його серією науково-фантастичних оповідань і романів «Берсерк».
 Брет Сейберхаген — американський спортсмен, який виступав у Головна бейсбольна ліга.